Le terme saute d'humeur peut renoyer à :

 Saute d'humeur, trouble de l'humeur ;
 Saute d'humeur, une histoire de Bobo